Talos () — имена нескольких персонажей в древнегреческой мифологии (см. Талос), может также подразумевать:

Биология
 Talos — род динозавров из семейства троодонтид.

 Техника
 RIM-8 Talos — американская зенитная ракета корабельного базирования
 TalOS — операционная система, разработанная бывшей компанией Taligent
 TALOS — перспективный американский комплект боевой экипировки со встроенным экзоскелетом 
 The Talos Principle — компьютерная игра в жанре головоломки 2014 года.